Blacksburg ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blacksburg (South Carolina) im Cherokee County
 Blacksburg (Virginia) im Montgomery County
 Blacksburg (Rockbridge County, Virginia)
 Blacksburg (Washington County, Virginia)

Blacksburg  steht für:
 Blacksburg Quarry, Mine im Cherokee County, South Carolina

Siehe auch:
 Blakesburg